

Patronyme

Nom simple 
 L'abbé Faria est le nom sous lequel est connu José Custódio de Faria
 Betty Faria (1941-), actrice brésilienne
 Carlos Faría (1962-), homme politique vénézuélien
 
 Fábio Faria (1989-), footballeur portugais
 Hugo Faria (1983-), footballeur portugais
 Jacob Faria (1993-), joueur amériacin de baseball
 Jacqueline Faría (1957-), femme politique vénézuélienne
 José Faria (1933-2013), entraîneur de football brésilien
 Reita Faria (1945-), femme indienne, Miss Monde 1966
 Ruben Faria (1974-), pilote moto portugais

Nom composé 
 Bismarck Barreto Faria, surnommé Bismarck (1969-), footballeur brésilien
 Cândido de Faria (1849-1911), signant du nom d'artiste Faria, caricaturiste, peintre, lithographe et affichiste brésilien
 Celeste Jaguaribe de Matos Faria (1873-1938), compositrice, poète, chanteuse et enseignante brésilienne ;
 Danilo Faria Alvim (1920-1996), footballeur et entraîneur brésilien
 João Teixeira de Faria (1942-), guérisseur et médium brésilien
 Jorge Amado de Faria (1912–2001), écrivain brésilien
 José Custódio de Faria (1746-1819), prêtre catholique goanais, révolutionnaire et homme de science
 Laurie Faria Stolarz, écrivaine américaine
 Manuel de Faria e Sousa (1590-1649), historien et poète portugais
 Manuel Godoy y Álvarez de Faria (1767-1851), homme politique espagnol
 Marco Paulo Faria Lemos (1973-), footballeur portugais
 Rogério de Faria (1770-1848), homme d'affaires indien
 Romário de Souza Faria, surnommé Romário (1966-), footballeur brésilien
 Rui Alberto Faria da Costa (1986-), coureur cycliste portugais

Dans la fiction 
 L'abbé Faria, personnage d'un roman de Balzac.

Lieux 
 Faría, l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Zulia au Venezuela
 Paulo de Faria, une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo
 L'avenue Brigadeiro Faria Lima de São Paulo, au Brésil